Маттиас Вейнхандль (; ) — шведский хоккеист, правый нападающий. Известен по выступлениям за шведские клубы «Модо» и «Линчёпинг», российские «Динамо» (Москва) и СКА, а также за сборную Швеции. Трёхкратный бронзовый призёр чемпионатов мира (2002, 2009 и 2010).

Биография 

Первым клубом в профессиональной карьере Вейнхандля стал «Модо», в составе которого он дебютировал в 19-летнем возрасте. В своём первом сезоне нападающий провёл 32 матча и набрал 24 (15+9) очка. В ноябре 1999 года Вейнхандль в составе молодёжной сборной Швеции в матче турнира четырёх наций в одном из столкновений получил тяжелейшую травму головы, после которой у него возникли серьёзные проблемы со зрением — игрок утратил его на 90 процентов. Тем не менее, швед нашёл в себе силы вернуться в хоккей после операции.

В сезоне 2002/03 нападающий дебютировал в НХЛ в составе «Айлендерс», которым был выбран под 78-м номером во время драфта 1999 года. Сезон 2003/04 Вейнхандль начал в фарм-клубе, восстанавливаясь после травмы голеностопа. Швед вновь вернулся в состав «Айлендерс» после того, как набрал форму, и на протяжении большей части сезона играл в одном звене с Алексеем Яшиным. Тогда Вейнхандль провёл 55 матчей и набрал 20 (8+12) очков.

На время локаута в НХЛ хоккеист вернулся в Швецию и отыграл сезон за «Модо». Перед началом сезона 2005/06 подписал двухлетний контракт с «Айлендерс» на сумму в 1,6 миллиона долларов, но играл преимущественно в четвёртом звене. В результате Вейнхандль был выставлен на драфт отказов, откуда его забрала «Миннесота», за которую он успел сыграть 15 матчей. Следующий сезон шведский нападающий по большей части провёл в фарм-клубе «Миннесоты» и после его завершения принял решение вернуться на родину.

В апреле 2007 года Вейнхандль подписал двухлетний контракт с «Линчёпингом». В составе этого клуба хоккеист провёл 70 матчей и набрал 79 (42+37) очков, став лучшим снайпером по итогам регулярного чемпионата с 35 шайбами.

23 апреля 2008 года швед перешёл в московское «Динамо». Перед этим он подписал с «Линчёпингом» соглашение, согласно которому должен будет вернуться в Швецию после сезона 2008/09 и провести в составе своего прежнего клуба три сезона. Тем не менее «Динамо» продлило соглашение с Вейнхандлем ещё на сезон, заплатив «Линчёпингу» компенсацию за аренду игрока.

В 2010 году Вейнхандль перешёл в СКА Санкт-Петербург, в котором провёл два сезона. 21 апреля 2012 года подписал двухлетний контракт с «Линчёпингом».

Не проведя ни одного матча в сезоне 2013-14 из-за травм, 26 апреля 2014 года заявил о завершении карьеры.

Статистика

Клубная карьера

Международные соревнования

Достижения 
 Участник матча звёзд КХЛ: 2010, 2011
 Обладатель Кубка Шпенглера: 2008 («Динамо» Москва), 2010 (СКА)
 Участник матча молодых звёзд НХЛ: 2003

Примечания 

Хоккеисты Швеции
Хоккейные правые нападающие
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК МОДО
Игроки «Нью-Йорк Айлендерс»
Игроки «Бриджпорт Айлендерс»
Игроки «Миннесота Уайлд»
Игроки «Хьюстон Аэрос»
Игроки ХК «Линчёпинг»
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки сборной Швеции по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года